Пал — дуже сильне тепло, що йде від чого-небудь нагрітого або розжареного.
 Пал — паля, чавунна тумба і т. ін., врита в землю біля пристані, до якої канатами прив'язується судно під час стоянки.
 Пал та Нап — за Діодором міфічні сини першопращура Скіфа, онуки Зевса.

Ім'я 

Пал — чоловіче ім'я, угорська форма імені Павло
 Пал Ердеш (Pál Erdős ˈɛrdøːʃ) — математик
 Пал Телекі (Pál Count Teleki de Szék) — угорський політик, міністр освіти, закордонних справ та двічі прем'єр-міністр Угорщини (1920—1921 та 1939—1941), граф.
 Пал Ковач (Kovács Pál, 17 липня 1912) — угорський фехтувальник, олімпійський чемпіон .
 Домокош Пал Петер (1901—1992) — угорський історик і музичний етнограф, батько Петера Домокоша
 Пал Абрахам — угорський композитор
 Пал Тамаш (Pal Tamas) — член Угорської академії інженерних наук, директор Інституту соціології Угорської академії наук (УАН)

 Пал Василь Людвикович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також